Die Bezirksliga Suhl 1978/79 war die 27. Spielzeit der vom Bezirksfachausschuss (BFA) Fußball Suhl durchgeführten Bezirksliga Suhl. Sie war die höchste Spielklasse im Bezirk Suhl und die dritthöchste im Ligasystem auf dem Gebiet des DFV.

Die BSG Motor Schmalkalden gewann ihren ersten Bezirksmeistertitel und stieg in die übergeordnete DDR-Liga auf, in der sie unter dem Namen BSG Werkzeugkombinat (WK) Schmalkalden an den Start ging.

In eine der untergeordneten Bezirksklassestaffeln stiegen nach fünfjähriger Zugehörigkeit die BSG Motor Schweina und nach zwei Spielzeiten die BSG Isolator Neuhaus-Schierschnitz ab. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison der Vorjahresabsteiger BSG EIO Sonneberg aus der Staffel 1 sowie der Bezirksliganeuling ASG Vorwärts Bad Salzungen und die BSG Stahl Trusetal nach 1973 aus der Staffel 2 auf. Trusetal setzte sich in den Aufstiegsspielen der Tabellenzweiten mit 2:3 und 3:1 gegen Chemie Lauscha (Staffel 1) durch.


Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 182 Spielen kamen 53.721 Zuschauer (ø 295 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
 1.832 BSG Motor Steinbach-Hallenberg – BSG Motor Schmalkalden (26. Spieltag)
 Niedrigste Zuschauerkulisse
 20 BSG Motor Suhl II – BSG Isolator Neuhaus-Schierschnitz (20. Spieltag)

Bezirksmeister

Literatur 
 
 

1978
Fußballsaison 1978/79